

Materiali 
 Pietra – aggregato naturale di minerali
 Pietra – materiale da costruzione moderno

Geografia 
 Pietra de' Giorgi – comune italiano in provincia di Pavia
 Pietra Ligure – comune italiano in provincia di Savona
 Pietra Marazzi – comune italiano in provincia di Alessandria
 Pietra – frazione di Placanica (RC)
 Pietra – sperone di roccia calcarea su cui è arroccata la città di Pietraferrazzana (CH)
 Pietra di Salomone - masso erratico in comune di Trana (TO)
 Pietra Alta - masso erratico in comune di Caselette (TO)
 Pera Grossa - masso erratico in comune di Reano (TO)
 Pietra di Bismantova - montagna dell'Appennino reggiano (RE)

Persone 
 Angelo Pietra – economista e benedettino italiano
 Gaetano Pietra – accademico e politico italiano
 Galeazzo Pietra – vescovo cattolico italiano
 Italo Pietra – giornalista e scrittore italiano
 Maurizio Pietra – vescovo cattolico italiano
 Minervino Pietra – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese

Altro 
 Pietra – nome proprio di persona italiano femminile
 Pietra – birra corsa aromatizzata alla castagna
 Pietra – pedina del go

Altri progetti